Sighel ist der Familienname folgender Personen:

 Arianna Sighel (* 1996), italienische Shorttrackerin
 Pietro Sighel (* 1999), italienischer Shorttracker
 Roberto Sighel (* 1967), italienischer Eisschnellläufer